Niemcy:
 Olsdorf – dzielnica gminy Alfter w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Sieg
 Olsdorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Zobacz też:
 Ohlsdorf